Lanteira kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lanteira (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Lanteira (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar